Solferino ima više značenja:
 Solferino, Chieti
 Solferino, Mantua